McDonald Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 McDonald Lake (Australien) in Queensland

in Kanada:
 McDonald Lake (Alberta)
 McDonald Lake (Cariboo, British Columbia)
 McDonald Lake (Squamish-Lillooet, British Columbia)
 McDonald Lake (Stikine, British Columbia)
 McDonald Lake (Division No. 20, Manitoba)
 McDonald Lake (Division No. 23, Manitoba)
 McDonald Lake (New Brunswick)
 McDonald Lake (Nordwest-Territorien)
 McDonald Lake (Guysborough County, Nova Scotia)
 McDonald Lake (Hatchet Lake, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 McDonald Lake (Ten Mile Lake, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 McDonald Lake (Hants County, Nova Scotia)
 McDonald Lake (Richmond County, Nova Scotia)
 McDonald Lake (Cochrane District, Ontario)
 McDonald Lake (Haliburton County, Ontario)
 McDonald Lake (Division No. 2, Saskatchewan)
 McDonald Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 McDonald Lake (Arkansas)
 McDonald Lake (Georgia)
 McDonald Lake (Idaho)
 McDonald Lake (Indiana)
 McDonald Lake (Kalifornien)
 McDonald Lake (Missouri)
 McDonald Lake (Montana)
 McDonald Lake (New Mexico)
 McDonald Lake (North Dakota)
 McDonald Lake (Texas)
 McDonald Lake (Utah)

Siehe auch:
 Lake McDonald